53-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 2 квітня до 28 квітня 1986 року в Києві.

Турнірна таблиця

Посилання 
 53rd USSR Championship, Kiev 1986

Чемпіонати СРСР із шахів
1986 у шахах
1986 в СРСР
Квітень 1986
1986 в українському спорті
1986 у Києві